POM est un sigle, un code, ou un acronyme qui signifie :
 Plateforme ouverte de monitoring, solution de supervision des SI qui s'appuie sur Nagios
 Parti ouvrier de Montréal, parti ouvrier canadien du début du 
 Patrick Ollier Marie, homme politique français
 Pays d'outre-mer, ou Province d'outre-mer (les deux appellations désignent les mêmes territoires)
 Polyoxyméthylène, la matière plastique  
 De même, le polyoxyméthylène a pour code POM dans la norme ISO 1043 (liste des plastiques)
 Pride of Montreal, entreprise canadienne de boulangerie
 Project Object Model, paradigme au centre de l'outil logiciel Apache Maven
 Peintre officiel de la Marine (ou Peintre de la Marine), distinction accordée par le Ministre de la Défense à certains artistes
 Pacte des Ophites de Milil, Alliance du jeu par navigateur Exile.
 Packet-o-Matic, processeur de packet en temps réel, logiciel libre
 Prisoner of his Majesty, surnom des Anglais par les Australiens, dû à l'origine du peuplement du continent par des prisonniers anglais
 Personne d'origine maghrébine, abréviation servant à désigner une personne d'origine arabe souvent utilisée dans l'idée d'apporter une notion de respect supplémentaire (« arabe » peut paraître péjoratif).
 Petite œuvre multimédia, format de création multimédia
 Point origine machine, abréviation utilisée dans la mécanique et les machines-outils.
 Période opérationnelle moyenne, abréviation utilisée lors de la comparaison de carte de contrôle dans le cadre de la Maîtrise statistique des procédés, la correspondance anglaise est ARL (Average Run length)
 Putain d'orchestre modulaire, orchestre de jazz dirigé par Andy Emler, François Jeanneau et Philippe Macé.
 Prise d'Otages Massive, prise d'otages mettant en scène un grand nombre d'otages et de preneurs d'otages.
 Paralysie oculomotrice médecine, ophtalmologie.
 Production Organization Manual, certifie le champ de travail d'un organisme.

Code
 Prise d'origine machine en machine-outil consiste à initialiser les axes à la mise sous tension.
 Chemin de fer de Pau-Oloron-Mauléon, un ancien réseau de chemin de fer secondaire français du Pays basque.
 Puddle of Mudd, groupe de rock américain.
Patrouilleur Outre-mer, une classe de navires de la Marine nationale française